Le Ministre de la Marine était, jusqu'à la seconde moitié du , le ministre responsable de l'ensemble de la marine, tant marchande que militaire, et était par conséquent l'un des deux ministres responsables des forces armées avec le Ministre de la Guerre (qui était chargé de l'Armée de Terre). À partir de la seconde moitié du  - notamment avec l'apparition de l'Armée de l'Air comme arme indépendante - sa fonctions est scindée, la marine militaire passant sous l'autorité du Ministère de la Défense tandis que la marine marchande passait sous l'autorité d'un autre ministère (par exemple le Ministère du Commerce ou le Ministère des Transports).

Ministres de la Marine par pays

États-Unis 
 Secrétaire à la Marine des États-Unis

France 
En France, ce poste était aussi chargé de la gestion des colonies françaises

 Ministre de la Marine de France

Voir aussi

Articles connexes 
 Ministre de la Guerre
 Ministère de la Défense